Эслава ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра.

Население

Примечания

Ссылки 
Eslava — официальная страница

Муниципалитеты Наварры